

Sigle 
Le sigle ASIN peut signifier :
 Action pour une Suisse indépendante et neutre ;
 .

Sciences et techniques

Biologie 
 L'adjectif asin signifie « relatif aux ânes ».

Informatique 
 Dans de nombreux langages informatiques, asin est le nom de la fonction arc sinus.

Culture et société

Cinéma 
 Asin est le prénom et le nom de scène de l'actrice indienne Asin Thottumkal.

Musique 
 Asin est un groupe de folk rock philippin,